Peter Anker har flere betydninger:
 Peter Anker – Peter Anker var kongelig guvernør over de danske besiddelser i Indien
 Peder Anker – norsk statsmand
 Peter Anker – Pseudonym for Niels Gustav Meyn